Nürnberger Cup 2019, właśc. Nürnberger Versicherungscup 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2019 z cyklu Nürnberger Cup rozgrywany w dniach 19–25 maja 2019 roku w Norymberdze na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019
2019 w tenisie ziemnym
2019 w Niemczech